Музей радио и радиолюбительства имени Э. Т. Кренкеля — в составе комплекса музеев радиоэлектроники, созданный в 2005 году на базе коллекции технического отдела Центрального радиоклуба СССР. В комплекс входят также «Музей истории военной техники связи» и «Музей бытовой радиоэлектроники» Колледжа связи № 54 России.

 Площади: экспозиционная — 250 м², временных выставок — 50 м².
 Единиц хранения: 3000.
 Количество сотрудников — 2.
Имеется библиотека, хранилище, кладовая, лекторий, коллективная любительская радиостанция (позывной RK3F). Руководством музея учрежден радиолюбительский диплом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт музея
 Музеи России. Музей радио и радиолюбительства им. Э. Т. Кренкеля
 Музей радио и радиолюбительства им. Э. Т. Кренкеля

Музеи, основанные в 2005 году
Радио
Радиолюбительство
Музеи связи
радио и радиолюбительства имени Э. Т. Кренкеля
Связь в Москве